Окси́ды ма́рганца — химические соединения марганца и кислорода с общей формулой MnxOy (кроме пероксидов марганца).

Существуют следующие оксиды марганца:

См. также 
 Пероксид марганца

Оксиды марганца